Пе́терис У́питис:
 Упитис, Петерис (селекционер) (1876—1964) — латвийский и советский селекционер.
 Упитис, Петерис (график) (1899—1989) — латвийский и советский художник-график.